Le mot Gigas, dont dérive giga, est originellement la translittération en latin de , un nom grec désignant un type de créatures de la mythologie grecque.

Sciences et techniques 
 Giga, de symbole G, est le préfixe du Système international d'unités qui représente 10, soit un milliard de fois l'unité de mesure dont le nom suit le préfixe « giga » ou dont le symbole suit « G ».
 En informatique, le nom giga et son pluriel gigas sont utilisés familièrement pour signifier « gigaoctet » (de symbole Go) ou « gibioctet » (Gio).
 En taxonomie, le mot gigas est utilisé comme épithète spécifique pour nommer des espèces animales ou végétales de très grande taille. Pour les espèces concernées, consulter la liste générée automatiquement.

Sciences humaines et sociales 
  (pluriel ), du grec , est le nom latin pour « Géant » (les Géants de la mythologie grecque).

Culture et société

Arts plastiques 
 Le Chōjū-jinbutsu-giga, ou simplement Chōjū-giga, est un emaki japonais du , conservé dans le temple Kōzan-ji de Kyoto (Honshū, Japon).

Cinéma et télévision 
 Giga est une émission de télévision pour la jeunesse, produite par Jean-François Bouquet et présentée d'abord par lui-même en voix-off, puis en plateau par Manuel Gélin et Clémentine Cartier.

Entreprises et produits 
 La Giga Berlin est une usine de production automobile de Tesla à Grünheide près de Berlin (Brandebourg, Allemagne).
 La Giga Nevada est une usine de fabrication d'accumulateurs lithium-ion de Tesla près de Reno (Nevada, États-Unis).
 La Giga New York est une usine de fabrication de cellules photovoltaïque de Tesla à Buffalo (État de New York, États-Unis).
 La Giga Shanghai est une usine de production automobile de Tesla à Shanghai (Chine). 
 La Giga Texas est une usine de production automobile de Tesla à Austin (Texas, États-Unis).
 L'Isuzu Giga est un modèle de camion lourd produit par Isuzu depuis 1994.

Littérature et bande dessinée 
 La Giga Tokyo Toybox est la suite du manga Tokyo Toybox de Takahiro Ozawa et Asako Seo, prépubliée de 2006 à 2013 dans le magazine Morning.
 Le Codex Gigas est un manuscrit médiéval écrit au  par un moine bénédictin du monastère de Podlažice en Bohême, et qui se trouve maintenant dans la Bibliothèque royale de Suède.

Musique 
 Le ģīga est un instrument de musique à deux cordes frottées de Lettonie, créé au .

Anthroponyme 
 Giga Bokeria (1972-) est un homme politique géorgien, ancien vice-ministre des Affaires étrangères.
 Johannes Gigas (1514-1581) est un théologien et poète religieux allemand.

Toponyme 
  est un village de la  (, Lettonie).

Notes et références